Jean-Baptiste Lemoyne ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Lemoyne (Bildhauer, 1679) (1679–1731), französischer Bildhauer
 Jean-Baptiste Lemoyne (Bildhauer, 1704) (1704–1778), französischer Bildhauer
 Jean-Baptiste Lemoyne (Komponist) (1751–1796), französischer Komponist
 Jean-Baptiste Lemoyne (Politiker) (* 1977), französischer Politiker